Plaats in Indonesië
 Pasinan (Baureno), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Pasinan (Lekok), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java